

Жінки 
 Кочергіна Віра Олександрівна (1924—2018) — російський мовознавець. Доктор філологічних наук. Професор.
 Кочергіна Наталія (нар 1985) — литовська біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.
 Кочергіна Наталя Миколаївна (* 1939) — радянський і російський художник-постановник, художник по костюмах. Народний художник РФ.
 Тетяна Кочергіна.
 Кочергіна Феодора Григорівна (1942—2017) — українська баскетболістка. Тренер жіночої збірної України з баскетболу. Заслужений майстер спорту СРСР. Заслужений тренер України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Чоловіки 
 Кочергін Владислав Сергійович (* 1996) — український футболіст, півзахисник луганської «Зорі». Гравець юнацьких збірних команд України.
 Кочергін Григорій Климентійович (1922—1943) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кочергін Едуард Степанович (* 1935) — радянський і російський театральний художник, письменник. Народний художник РРФСР.
 Кочергін Іван Андрійович (1908—2000) — радянський інженер-геолог, лауреат Ленінської премії.
 Кочергін Іван Васильович (1935—2015) — радянський борець класичного стилю, бронзовий призер Олімпійських ігор-1960, чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон СРСР. Майстер спорту міжнародного класу.
 Кочергін Ігор Олександрович (* 1975) — український історик, краєзнавець, доктор історичних наук, доцент.
 Кочергін Євген Олександрович (* 1945) — диктор Центрального телебачення Держтелерадіо СРСР. Заслужений артист РРФСР.
 Кочергін Єгор Петрович (1916—1943) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Іларіон (Кочергін) (1884—1965) — єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський РПЦ.
 Кочергін Микола Михайлович (1897—1974) — російський графік, живописець, художник театру.
 Кочергін Федір Васильович (1920—1997) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.

Примітки